Daskalakis peut faire référence à : 
 Ariadne Daskalakis (née en 1969), violoniste d'origine greco-américaine.
 Constantinos Daskalakis (né en 1981), mathématicien grec.
  à Philadelphie

Voir aussi 
 Yánna Angelopoúlou-Daskaláki (née en 1955), femme politique grecque.